Convento di Sant'Agostino a Caserta
 Convento di Sant'Agostino a Cosenza
 Convento di Sant'Agostino a Crema
 Convento di Sant'Agostino a Monte San Savino
 Convento di Sant'Agostino a Matera
 Convento di Sant'Agostino a Pietrasanta
 Convento di Sant'Agostino a Siena
 Convento di Sant'Agostino a Taormina
 Convento di Sant'Agostino a Tirli, nel comune di Castiglione della Pescaia
 Convento di Sant'Agostino a Urbino

Pagine correlate 
 Basilica di Sant'Agostino
 Chiesa di Sant'Agostino